Worthen steht für:

 Worthen (Arkansas), ein Ort im Pope County (Arkansas), im US-Bundesstaat Arkansas

Worthen ist der Familienname folgender Personen:

 Amos Henry Worthen (1813–1888), US-amerikanischer Geologe und Paläontologe
 Charles Kimball Worthen (1850–1909), US-amerikanischer Naturforscher und Zeichner
 John Worthen (* 1943), britischer Historiker, Literaturwissenschaftler und Hochschullehrer